Карун:
 Карун — наиболее полноводная и единственная судоходная река в Иране.
 АЭС Карун (Darkhovin Nuclear Power Plant) — строящаяся АЭС на реке Карун близ города Дарховин провинции Хузестан.
 Карун — солёное озеро в Египте.
 Карун — коранический персонаж, враг и притеснитель пророка Мусы.